Magdalena est la soixante-quatorzième histoire de la série Tif et Tondu de Will et Stephen Desberg. Elle est publiée pour la première fois dans le journal Spirou du  au .

Univers

Synopsis 
La mort accidentelle du dessinateur Charles Dewolf est-elle fortuite ou provoquée ? Qui est Magdalena ? Tif et Tondu mènent une enquête sérieuse qui les emporte dans le domaine de la plus carnavalesque des fictions, la révolte des automates. Accidents, vols et meurtres se succèdent dans une incroyable confusion mentale. A Venise, le lecteur ne sait plus où donner du cerveau. Qui est un être humain, qui est une ébauche, qui est un automate ?

Personnages

Historique

Publication

Revues

Album

Liens externes  
 
  
  

Album de bande dessinée sorti en 1987
Album Dupuis
Histoire de Tif et Tondu
Histoire publiée dans Spirou
Histoire publiée pour la première fois en 1986